Кречунешть () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Кречунешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Кречунешть.
 Кричунів () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Бочкою-Маре.
 Кречунешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ребріча.
 Кречунешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Кобія.
 Кречунешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бейца.